Провала може бити:
 

или:
 Провала (језеро), језеро у Србији

или:
 Провала (Отписани), епизода ТВ серије Отписани

Види још 
 Провале (вишезначна одредница)